Samsan-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Samsan-myeon, Goseong-gun, socken i Goseong-gun, Södra Gyeongsang, 
 Samsan-myeon, Incheon, socken i Incheon, 
 Samsan-myeon, Haenam-gun, socken i  Haenam-gun, Södra Jeolla, 
 Samsan-myeon, Yeosu, socken i Yeosu, Södra Jeolla,